Zoltán Szabó (1927–2007) – węgierski językoznawca
 Zoltán Szabó (ur. 1955) – węgierski polityk
 Zoltán Szabó (ur. 1956) – węgierski kierowca wyścigowy
 Zoltán Szabó (ur. 1965) – węgierski matematyk